Ранчо ла Аурора има више значења:

 Ранчо ла Аурора, Десвијасион Сучилапан (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Аурора (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Аурора (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Аурора (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Аурора, Десвијасион Сучилапан (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику